

Sciences et techniques

Biologie 
 Trias est un genre d'orchidées.

Géologie 
 Le Trias est la première des trois périodes de l'ère du Mésozoïque, d'âge compris entre  et  millions d'années. Comme son nom l'indique, il est divisé en trois époques (le Trias inférieur, le Trias moyen et le Trias supérieur).
 L'extinction Permien-Trias est une extinction massive survenue au début du Trias, il y a environ 252 millions d'années.
 L'extinction Trias-Jurassique est une extinction massive survenue à la fin du Trias, il y a environ 200 millions d'années.
 Le Trias germanique est un  du Mésozoïque inférieur en Europe centrale au nord des Alpes. Il est constitué de trois unités lithostratigraphiques (Buntsandstein, Muschelkalk et Keuper) dont les limites sont voisines mais un peu différentes de celles du Trias (Trias inférieur, Trias moyen et Trias supérieur).

Sciences humaines et sociales 
 Trias, du grec , est le mot latin pour « , trio ».

Culture et société

Jeux 
  est un jeu de société créé par Ralf Lehmkuhl et distribué par Rio Grande Games,  et Gecko Games.

Monuments 
 Le Trias est un ensemble de trois tours de forme ovale construit de 1992 à 1996 à Berlin (Allemagne), sur la rive nord de la Sprée.

Politique 
 La Trias Politica est la séparation des pouvoirs prônée par Montesquieu : pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire.

Patronyme 

 Antoni Rovira i Trias (1816-1889), un architecte barcelonais.
  (1942-2013), un philosophe espagnol, frère de Jorge ;
 Fernanda Trías (1976-), une romancière, traductrice et professeure uruguayenne ;
 Georgina Trías Gil, une femme politique espagnole, membre de Vox ;
  (1948-), un avocat et homme politique espagnol, frère d'Eugenio ;
 Josep María Trías de Bes (1944-), un homme politique espagnol ;
 Laia Andreu i Trias (1979-), une coureuse de fond espagnole spécialisée en skyrunning et raquette à neige ;
 Mariano Trías (1868-1914), un homme d'État philippin, vice-président en 1897 et plusieurs fois ministre ;
 Rolando Laguarda Trías (1902-1998), un historien et écrivain uruguayen ;
  (1923-1989), un pionnier américain du karaté ;
 Xabier Añoveros Trías de Bes (1944-), un universitaire espagnol, professeur de droit commercial et cofondateur de l'Union du peuple navarrais ;
 Xavier Trias (1946-), un homme politique espagnol.

Toponyme 

 Agía Triás (, « Sainte-Trinité »), un village du district de Famagouste (Chypre), appartenant depuis l'invasion turque de 1974 au district d'İskele (Chypre du Nord) ;
 General Trias, une municipalité de la province de Cavite (Philippines).

Patronyme hispanique